Příjmení Chlebnikov (, v ženské podobě ) má více nositelů:

 Boris Chlebnikov (* 1972), ruský režisér a scenárista
 Jurij Konstantinovič Chlebnikov (1900–1976), ruský námořník, kapitán. Ledoborec Kapitan Chlebnikov nese jeho jméno.
 Sergej Chlebnikov (1955–1999), sovětský rychlobruslař
 Velemir Chlebnikov (1885–1922), ruský symbolistický básník a dramatik, představitel ruského futurismu

Externí odkazy